Dieter Kurth ist der Name folgender Personen:

* Dieter Kurth (Ägyptologe) (* 1942), deutscher Ägyptologe 
 Dieter Kurth (Fußballspieler) (* 1962), deutscher Fußballspieler